Hora decima (en latin : la dixième heure) peut désigner :
 une maison d'édition sise à Paris, au catalogue centré sur des problèmes liés à l'Église catholique romaine, au catholicisme et à la Pologne
 le Hora Decima Brass Ensemble, ensemble américain qui regroupe des musiciens d'instruments à vent (cuivres), créé par le tromboniste David Chamberlain
 la sonate n° 3 Hora decima musicorum Lipsiensium (1670) pour quintet (2 trompettes, cor, trombone et trombone basse) de Johann Christoph Pezel.

Références